Urrao kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Urrao (ort), Antioquia, 
 Urrao (kommun), Antioquia,